Kathedralbasilika St. Peter bezeichnet folgende Kathedralbasiliken:

 Kathedralbasilika St. Peter (Kumasi), Ghana
 Kathedralbasilika St. Peter (London, Ontario), Kanada